Sélection Talents - volume 2 est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 2002.

Liste des titres 
 On dit...(Jacquie)
 Tangue au Vis va Emmenez-moi Vivre mieux L'écuyère Je suis comme toi Pour te retrouver Partir He's a nice guy Pop art Sur un fil Se laisser danser Dense Tu m'as manqué''

Production 
 Edition originale
 CD  contenant 15 titres, Warner WSM 809274568229, date de sortie : 2002.

 Réédition en pochette carton glissant
 CD  contenant 15 titres, Warner 051011326028, date de sortie : 2006.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 2002